Балоч — фамилия и топоним. Известные носители:
 Балоч, Абдул Кадир (род. 1945) — пакистанский политик.
 Балоч, Абдул Малик (род. 1958) — пакистанский политик.
 Балоч, Аллах Назар (род. 1968) — действующий лидер сепаратистской организации «Освободительная армия Белуджистана» (с 2007 года).
 Балоч, Пол (род. 1962) — американский певец и автор песен, лидер прославления.

См. также 
 Балоч — город в округе Судхнати в Пакистане.